Karassuk (auch Karasuk) bezeichnet folgende geographische Objekte in Russland:

 Karassuk, Stadt in der Oblast Nowosibirsk
 Rajon Karassuk, Verwaltungsbezirk in der Oblast Nowosibirsk
 Karassuk (Fluss), Fluss in der Barabasteppe (Westsibirisches Tiefland)
 Karassuk (Jenissei), linker Nebenfluss des Jenissei in Chakassien
 Karassuk-Kultur, prähistorische Kultur am Jenissei